Saulo Pedroso ou Saulo Pedroso de Souza (Bragança Paulista, 21 de Janeiro de 1983) é um empresário e político brasileiro filiado ao PSD. Foi prefeito de Atibaia (SP) entre 2013 e 2020.

Mandato 
Considerado o melhor prefeito que Atibaia já teve, Saulo tornou Atibaia a locomotiva de desenvolvimento da região, com investimentos recordes em Educação, Saúde, Segurança, Infraestrutura e Saneamento. O perfil, aliado ao trabalho feito, tornou o prefeito uma referência política em toda região.

Educação 
Na Educação, o Governo Saulo foi destaque com a construção de 18 novas creches, reforma e ampliação de muitas unidades, investimento nos profissionais e equipamentos, além da implantação do modelo CIEM (Centro Integrado de Educação Municipal), que contou com a aquisição do CIEM I e a construção do CIEM II, o maior complexo educacional da região. 

Além disso, durante seu mandato, Atibaia se destacou no Índice de Oportunidades da Educação Brasileira (IOEB), ficando em 20º lugar entre os mais de 5570 municípios brasileiros. Também conquistou o maior IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) da sua história: 7,4, ultrapassando, já em 2019 a meta projetada pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais) para 2021, quando conquistou a nota 7,3.

Esportes 
Em esporte, por meio de convênios junto à Organizações da Sociedade Civil, Saulo ofereceu cerca de 30 modalidades esportivas, atendendo mais de 10 mil pessoas. Também entregou, em 2020, o Complexo Santa Clara, no bairro Caetetuba, que conta com um complexo esportivo completo com quadra, campo de futebol Society, academia ao ar livre, pista de cooper/caminhada, bowl de skate, parque infantil e toda uma área de convivência.

Saulo também entregou em diversos pontos da cidade módulos esportivos que contam com campo de futebol society com grama sintética esportiva, quadra anexa de streetball e estrutura completa com arquibancada, alambrado e iluminação; além de academias ao ar livre em vários bairros. No jardim Alvinópolis, foi construída uma quadra poliesportiva de areia, que permite a prática de diversas modalidades esportivas, como futebol e vôlei de areia, futevôlei e outras atividades e treinamentos em areia. Diversas quadras e espaços esportivos também foram reformados e revitalizados.

Economia 
A cidade de Atibaia ficou entre as 100 melhores cidades para investir em negócios, segundo o estudo da Urban Systems. O assunto foi tema da reportagem de capa da Revista Exame e, na edição publicada em 2016, foi o único município da região bragantina a compor a lista dos “100 melhores”. 

A política de incentivo à inovação adotada pela gestão de Saulo Pedroso também foi responsável por oferecer uma série de atrativos para novos negócios na cidade de Atibaia: o programa Inovati, por exemplo, foi uma importante implantação que gerou oportunidades de fomento para as empresas estabelecidas no município em projetos de inovação, em busca de subsídios.

Geração de Emprego 
Com o objetivo de oferecer mais oportunidades, Saulo criou o programa Capacitação que atendeu mais de 20 mil alunos durante os 8 anos de Governo. O programa oferece cursos que garantem profissionalização a milhares de alunos todos os anos apresentando bons resultados para os formandos e para a economia da cidade, que continua gerando mão de obra e atraindo novas oportunidades. Também o Fundo Social de Solidariedade formou centenas de alunos por meio de cursos da “Escola de Capacitação Solidária”, que ofereceu cursos como maquiagem, modelagem, costura e padaria.

Pavimentação/Asfalto 
Durante o mandato de Saulo, muitas regiões esquecidas pelas gestões anteriores receberam a devida atenção quanto às obras de drenagem e asfalto. Foram mais de 60 regiões beneficiados, quase 1 milhão de m² de asfalto! Além de áreas residenciais, importantes vias de escoamento de produção e acesso a bairros da Zona Rural da cidade ganharam pavimentação, como a Estrada Hisaichi Takebayashi/Usina, a Estrada dos Pires, Estrada Boa Vista e Estrada da Cachoeira.

Saulo também investiu em intervenções de mobilidade urbana, com o objetivo de tornar o trânsito mais fluído e seguro para motoristas e pedestres. Grandes obras como a Duplicação da Jerônimo de Camargo, a revitalização da Alameda Lucas de Nogueira Garcez e as obras da Entrada da Cidade são grandes exemplos desse feito.

Habitação 
Atibaia teve o maior programa Habitacional da sua história durante a gestão de Saulo Pedroso. Mais de 1600 famílias foram beneficiadas com a entrega dos conjuntos habitacionais Caetetuba II e Jerônimo de Camargo I, II, III, IV, e V. Muitas famílias beneficiadas moravam em áreas de risco e suscetíveis a alagamentos, além das famílias que estavam alojadas de maneira precária no “Campo Santa Clara”. O programa Habitação devolveu dignidade às famílias! Ainda durante sua administração, mais de 450 famílias foram beneficiadas pelo Programa de Regularização Fundiária.

Saneamento 
Na área de saneamento básico, a gestão de Saulo realizou a ampliação da ETA (Estação de Tratamento de Água) Central, que modernizará o sistema utilizado na cidade, praticamente dobrando a capacidade de tratamento de água no município. Outra ação foi a entrega da rede água no bairro do Portão, ainda em 2013. Com isso, muitas famílias passaram a contar com água tratada diretamente em suas casas.

O governo também olhou para a captação de tratamento de esgoto na cidade. Obras garantiram a ampliação e modernização do sistema da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) do Estoril. Na região do Caetetuba, Saulo realizou a construção de uma nova ETE que inclui a coleta e tratamento dos esgotos domiciliares de mais de 25 bairros da cidade. 

Agora, Atibaia conta também com 100% de coleta seletiva de lixo na área urbana. O programa é uma iniciativa da prefeitura que atende à Política Nacional de Resíduos Sólidos e, quando implantado, apenas 18% dos municípios brasileiros possuíam coleta seletiva e somente 3% cobriam a totalidade da área urbana.

Um investimento total de mais de R$130 milhões em saneamento, o maior investimento de toda região.

Direito Animal 
Na gestão de Saulo, os animais ganharam uma atenção especial. A criação da Coordenadoria dos Direitos e Defesa Animal e do Programa Permanente de Castração permitiram ações mais efetivas na área como mutirões de castração e o socorro de animais abandonados em sofrimento. Só em 2019, mais de 2600 animais foram atendidos pelo Programa de Castração.

Cultura 
Na área da cultura, a gestão de Saulo Pedroso, entregou para a cidade espaços especiais como o Cine Itá, o Centro Cultural André Carneiro e a Estação SESI de Cultura (em parceria com o Sesi-SP). Além de fomentar o maior carnaval de bonecões do interior com mais diversão para as famílias e o Festival de Inverno com programação especial no período mais frio do ano. A gestão também trouxe para Atibaia grandes nomes da música nacional durante o aniversário da cidade, além de incentivar os artistas locais e regionais durante as festividades.

Segurança Pública 
Em segurança, Atibaia se tornou referência nacional durante o governo de Saulo, com a implantação da Muralha Digital, câmeras inteligentes instaladas em pontos estratégicos da cidade que registram os veículos que entram e deixam o município fazendo análise aos bancos de dados de placas suspeitas, permitindo a realização do trabalho de inteligência de forma mais efetiva.

Também criou o Centro de Operações e Inteligência (COI). Considerado o “cérebro” da Muralha Digital de Atibaia, é capaz de demonstrar, em segundos, centenas de informações referentes ao comportamento dos veículos na cidade. 

Além disso, a união e o trabalho integrado e conjunto desenvolvido entre as forças de segurança atuantes em Atibaia, sejam municipal, estadual ou federal, são diferenciais do trabalho da Segurança Pública em Atibaia (GGI - Gabinete de Gestão Integrada da Segurança Pública).

Na Guarda Civil Municipal, realizou investimentos importantes em armamento, veículos e equipamentos. Além de contratar 50 novos agentes, quase dobrando o efetivo.

Saúde 
A área da Saúde recebeu importantes investimentos durante o governo Saulo. O orçamento saltou de R$55 milhões em 2012 para R$116 milhões em 2019. Ainda em 2013, foi implantada a UTI da Santa Casa e o Pronto-Socorro Infantil; investimento de quase R$4 milhões por ano.

Para facilitar o tratamento dos munícipes, Saulo investiu na descentralização das farmácias, aumentando de 7 para 13 unidades, além de implantar a entrega em casa de remédios de alto custo para idosos. 

O Programa de Assistência Integrado (PAI), compreende o atendimento diário de pacientes que não têm condições de locomoção e precisam de transporte, mas não estão em casos de urgência e emergência. O programa realiza cerca de 3000 atendimentos por mês.

Terceira Idade 
Em seu mandato Saulo Pedroso inaugurou a Academia da Saúde, localizada no Jardim Cerejeiras, em 2014. O objetivo da Academia é oferecer atividades e equipamentos com o intuito de melhorar a qualidade de vida da população, especialmente da terceira idade. Atendendo mais de 300 idosos por dia pela Academia da Saúde. O Centro Dia do Idoso (CDI), inaugurado também durante seu mandato, acolheu diariamente 40 idosos com idade igual ou acima de 60 anos, em situações de vulnerabilidade social e semidependentes. A terceira idade conta ainda com um programa pioneiro no tratamento de Parkinson, o programa Raimunda Moura, como é chamado, é premiado internacionalmente.

Tecnologia 
Durante o mandato de Saulo, a  Prefeitura realizou a instalação de novos postes, em diversos pontos da cidade, revitalizando a iluminação pública com as lâmpadas de Led, que garantem mais visibilidade e segurança, além da economia de energia. 

Ainda em seu governo foi implantado o “Atibaia Sem Papel”, um sistema que oferece ao cidadão um Protocolo Digital de Documentos que, além de diminuir o uso de papel a longo prazo, também facilita, agiliza e desburocratiza os serviços da Prefeitura.

Com este sistema, implantado pela 1DOC (maior GovTech do Brasil), o envio e recebimento de documentos, solicitações, protocolos e pedidos podem ser realizados de forma 100% digital.

Zeladoria Municipal 
Durante sua gestão, Saulo criou o programa Atibaia Florida, que promoveu e intensificou as ações responsáveis por decorar a cidade, incluindo suas praças, rotatórias, canteiros de ruas e avenidas, sem contar outros espaços públicos do município, deixando a cidade mais bonita. 

O Programa Zeladoria Municipal contava com mais de 200 profissionais cuidando da cidade, que foi realizado pela prefeitura desde o início de 2018, mas só em 2019 foram executados diversos serviços ao longo do ano, como manutenção e pavimentação das vias, reformas no município, tubulação, reformas do sistema de drenagem, raspagem de sarjetas, pinturas, limpezas, desobstrução de galerias, fiscalização de depósitos irregulares, manutenção em prédios públicos e municipais, entre outros diversos serviços.

__NÃOEDITARSEÇÃO__

